Le 11 septembre et moi est une web-série québécoise réalisée et scénarisée par Chloë Mercier. Elle est produite par Picbois Productions et diffusée en ligne par l'entremise de Télé-Québec. Cette production s'intéresse à l'impact que les évènements du 11 septembre 2001 ont eu sur la vie d'artistes québécois divers, plus particulièrement ceux d'origine arabe. La websérie a été produite en 2021 pour marquer les 20 ans des attentats. Ceux-ci ont laissée une marque indélébile dans les esprits et pour toute une génération.

Crédits 
 Idée originale : Karine Dubois & Marie-Pierre Corriveau
 Scénarisation & réalisation : Chloë Mercier
 Production : Marie-Pierre Corriveau & Karine Dubois
 Recherche et production au contenu : Fadwa Lapierre
 Direction photo : Maxime Pilon-Lalande & Jean-François Perreault
 Artistes: Rahmane Belkebiche, Mehdi Bousaidan, Chafiik, Safia Nolin, Elkahna Talbi & Ines Talbi
 Animation : Nicolas Ouellet
 Direction artistique : Amy Keith
 Montage : Karine Paradis & Chloé St-Laurent Lapointe
 Musique originale : Foxtrott
 Montage sonore : Thierry Gauthier
 Identité visuelle : Ariane Dray
 Photographie : Myriam Baril-Tessier & Hamza Abouelouafaa
 Motion design : Maxime Bélisle
 Direction de production : Catherine Lord
 Assistance à la direction de production : Marie-Hélène Beaudry
 Promotion et mise en marché : Cindy Labranche

Distinctions 
La websérie a reçu plusieurs distinctions depuis sa sortie. 
 2022 : sélection officielle - Rendez-vous Québec Cinéma 
 2022 : gagnant - Poster series - Applied Arts 
 2022 : finaliste - Numix 
 2022 : gagnant - Prix Gémeaux - Meilleure émission ou série originale produite pour les médias numériques : documentaire

Références 

Web-série québécoise